Жуан ди Деус ди Кастру Лобу (; ,  — , Мариана) — бразильский композитор.

Биография 
Учился в своём родном городе. Уже в 1811 году дебютировал как дирижёр в городском оперном театре. В начале 1820-х годов учился в , важнейшем учебном заведении региона Минас-Жерайс. В 1822 году рукоположён во священники. 

В 1825 году назначен капельмейстером и органистом кафедрального собора Марианы. Сочинял мессы и другую церковную музыку, в том числе Te Deum к приезду императора Педру I в Минас-Жерайс в 1822 году, — в общей сложности около 35 произведений, дошедших до нашего времени в рукописных копиях второй половины XIX — начала XX веков. Харри Кроул обнаружил также единственное инструментальное сочинение композитора — оркестровую увертюру ре мажор.

Умер, по предположению современного исследователя, от сифилиса.

Примечания 

Композиторы Бразилии
Академические музыканты Бразилии